Højby Toftebjerg Langdysse ist der alternative Name von

 Langdysse von Toftebjerg
 Runddysse von Højby